El Rosarito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Rosarito, Sinaloa, Culiacán, 
 El Rosarito, Chiapas, Acala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar